The Final Cut:

 The Final Cut — двенадцатый студийный альбом британской рок-группы Pink Floyd.
 The Final Cut — короткометражный фильм 1983 года, основанный на четырех песнях одноимённого альбома группы Pink Floyd.
 Final Cut — британский фильм 1998 года.
 The Final Cut — фантастическо-психологический триллер 2004 года с Робином Уильямсом в главной роли.